Raspberry Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Raspberry Island (Maine)
 Raspberry Island (Michigan)
 Raspberry Island (Alaska)
 Raspberry Island (Ramsey County, Minnesota)
 Raspberry Island (St. Louis County, Minnesota)
 Raspberry Island (New York)
 Raspberry Island (Bayfield County, Wisconsin)
 Raspberry Island (Sawyer County, Wisconsin)